Comunas francesas
 Macey (Aube)
 Macey (Mancha)

Desambiguações de topônimos